La etimología del topónimo Perú es variable y sujeta a algunas  interpretaciones históricas.

Origen del término 

Se conoce que, por lo menos desde 1523, diez años antes de la conquista española, el nombre Perú ya estaba fijado, como lo atestiguan documentos referentes al pago de tributos por el oro obtenido en la expedición de Pascual de Andagoya "que fue a la provincia del Perú, y Juan García de Montenegro, que fue por Veedor (...) cierto oro que dijeron lo había habido el dicho viaje del Perú". Antes de fijarse la forma definitiva del nombre había tenido variantes como Virú, Birú, Berú o Pirú, con las cuales se encuentra en diversos documentos de la época.  En aquella zona se hablan actualmente lenguas de la familia chocoana.

Se acepta ampliamente que Andagoya jamás llegó a la arriba mencionada región histórica del Perú, sino a lo sumo a la costa del actual Chocó colombiano, no más al sur del río San Juan. De ese "Perú" ya había recibido noticia con anterioridad el capitán español Gaspar de Morales: "en la parte oriental del golfo de San Miguel había un cacique gran señor llamado Birú, que tenía gran riqueza de oro y perlas". Se duda que Morales pudiera haber alcanzado las tierras de ese cacique. Fue a este pequeño Señor de Birú, que tenía unos pocos caciques tributarios, a quien Andagoya conquistó y con cuyo gobernante trabó finalmente amistad, recibiendo nuevas noticias de la existencia de un reino opulento muy al sur. Para aquel entonces toda tierra no descubierta al sur del golfo de San Miguel ya recibía el nombre de Birú o Perú. Finalmente, cuando Francisco Pizarro se embarca hacia el sur para la conquista de un ignoto reino amerindio, el Imperio incaico, la región a la que se dirige ya se llamaba Perú. De esta forma, un pequeño señorío de la selva colombiana terminó dando nombre a uno de los más grandes sueños de riqueza del Imperio español.

En los Comentarios Reales de los Incas, Inca Garcilaso de la Vega escribe:

Territorio inicial según España 
Parece, sin embargo, seguro afirmar que los españoles ya daban este nombre a una región inexplorada y de límites indefinidos al sur de Panamá antes de que Francisco Pizarro conquistase el Imperio incaico para España a partir de 1532.

Extensión del Imperio incaico 

Desde entonces el nombre Perú ha quedado asociado históricamente a una región sudamericana claramente definida: el antiguo Imperio incaico abarcó extensiones que hoy pertenecen a varios países de esta región. 

Subsidiariamente, y pese a las vicisitudes históricas que hicieron sus límites muy variables, dio nombre a la demarcación colonial del Virreinato del Perú, construido sobre las antiguas Gobernación de Nueva Castilla y Gobernación de Nuevo Toledo. 

Finalmente, el proceso de independencia política del virreinato de su metrópoli dio lugar al nacimiento de  varias repúblicas de América del Sur, entre ellas, la República del Perú.

En tiempos del cronista Pedro Cieza de León, a mediados del siglo XVI, ya estaban definidos los territorios que conformaban la región histórica del Perú.

Véase también 
 Historia del Perú
 Límites territoriales del Perú
 Anexo:Perú en los mapas históricos

Referencias 

Conquista de Perú
Peru
Nombres de países